Ансон има више значења:
 Округ Ансон (Северна Каролина)
 Ансон (Мејн)
 Ансон (Тексас)